Choi kan som auktorsförkortning betyda:

 Hong-Keun Choi
 Hyeok-Jae Choi
 Sei-Woong Choi

Robotskapade auktorsförkortningar